El nombre Qian Hong puede referirse a las siguientes personas:
Qian Hong, jugadora de bádminton china;
Qian Hong, nadadora china.